Salem's Lot puede referirse a:

Salem's Lot: Miniserie estrenada 1979.
Salem's Lot (miniserie de 2004): Miniserie estrenada en 2004.
El misterio de Salem's Lot: Novela en la que se inspiran las dos miniseries anteriores.